Guden ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Philipp Guden (1676–1742), deutscher lutherischer Theologe; Generalsuperintendent der Generaldiözesen Göttingen und Lüneburg-Celle
 Karl Guden (1833–1912), deutscher lutherischer Geistlicher und Generalsuperintendent der Generaldiözese Göttingen
 Philipp Peter Guden (1642–1721), deutscher lutherischer Theologe, Konsistorialrat und Generalsuperintendent der Generaldiözese Bockenem